Witold Kasperski (1909–1975) – polski żołnierz polityk.
 Witold Kasperski (ur. 1949) – polski piłkarz.